Lista de estados dos Estados Unidos e seus principais territórios ordenado pela área total, área de terra, e área de água, segundo o censo americano de 2000. Os números incluem área de águas interiores, costeiras, Grandes Lagos, e águas territoriais. Geleiras e as características da água intermitentes são contados como área de terra.

Estado area 2000
Estados Territorios Estados Unidos